«Home for Christmas» () — пятый студийный альбом шотландской певицы Сьюзан Бойл, релиз которого состоялся 25 октября 2013 года в США и 25 ноября в Великобритании. Диск представляет собой рождественский праздничный альбом, включая посмертный дуэт с Элвисом Пресли и дуэт с Джонни Мэтисом. Также там есть оригинальная песня «Miracle Hymn», написанная для дебютной кинороли Сюзан Бойл в фильме The Christmas Candle.

Об альбоме 
Сюзан Бойл получила право на использование записи Элвиса Пресли от имени Graceland Estates. Она спела католический рождественский гимн «O Come, All Ye Faithful», который вышел в качестве сингла 6 декабря 2013 года в Ирландии и 8 декабря в Великобритании, в ходе акции сбора пожертвований для международной организации защиты прав детей Save the Children (U.K.) и для фонда Elvis Presley Charitable Foundation в США.

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
Альбомы Сьюзан Бойл
Рождественские альбомы Columbia Records
Альбомы на английском языке
Рождественские альбомы 2013 года
Альбомы 2013 года
Рождественские альбомы Syco Music
Рождественские альбомы Великобритании